Conlara puede referirse a:

Conlara, localidad argentina del departamento San Javier, provincia de Córdoba;
Santa Rosa de Conlara, localidad argentina del departamento Junín, provincia de San Luis;
Valle de Conlara, formando entre las Sierras de San Luis y las Sierras de Comechingones, San Luis, Argentina;
Río Conlara, curso de agua que recorre el anterior valle, en la provincia argentina de San Luis.